CTF kan avse:

 CTF – en spelform inom paintball, lasergame och datorspel, se Capture the flag
 CTF – en fond, införd 2002 och stoppad för fler förmånstagare 2011, ur vilken barn i Storbritannien gavs en summa pengar och som barnen/ungdomarna, då de blir 18 år, får full förfoganderätt över, se Child Trust Fund
CTF (forskningscentrum) – ett forskningscentrum vid Karlstads universitet